Betz kan betrekking hebben op:

 Albert Betz, Duits natuurkundige
 Wet van Betz, wetmatigheid met betrekking tot fluïdums
 Wim Betz, Vlaamse arts en emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel.

en op de aardrijkskundige en administratieve namen:
 Betz (plaats), plaats in Frankrijk
 Kanton Betz, voormalig kanton in Frankrijk
 Bazoches-sur-le-Betz, plaats in Frankrijk
 Betz-le-Château, plaats in Frankrijk